NGC 4865 (другие обозначения — UGC 8100, MCG 5-31-64, ZWG 160.224, DRCG 27-179, PGC 44578) — эллиптическая галактика (E3) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4865
Волосы Вероники (созвездие)